

Codici 
 BIZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bimin (Papua Nuova Guinea)

Informatica 
 .biz  – dominio di primo livello generico